Districtul (în ) desemnează eșalonul teritorial intermediar dintre comună și județ în Ungaria.

Lista districtelor